Parkstraße steht für:

 Parkstraße (Bremen)
 Parkstraße (Bremerhaven)
 Parkstraße (Braunschweig)
 Parkstraße (Dresden)
 Parkstraße (München)
 Parkstraße 5 (Köln), Villa in der Villenkolonie Köln-Marienburg
 Parkstraße 5 (Thundorf in Unterfranken), ein Gebäude
 Parkstraße 11, Café Okerterrassen in Braunschweig
 Parkstraße 11, Villa Köster in Neumünster

Fiktiver Name:

 Bekanntes "teueres" Grundstück im Brettspiel Monopoly (dt. Version, engl.: Parc Place)

Siehe auch:
 Parkallee